Фейра-Нова:

 Фейра-Нова — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пернамбуку.
 Фейра-Нова — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сержипи.

См. также 
 Фейра-Нова-ду-Мараньян